Marcus Williams peut désigner :
  (1977-), joueur de football américain ;
 Marcus Williams, (1985-), basketteur américain ;
 Marcus Williams, (1986-), basketteur américain ;
 Marcus Williams, (1986-), footballeur anglais.